DJI kan syfta på:

 DJI – landskoden för Djibouti
 DJI – trading symbol för ett amerikanskt aktieindex, se Dow Jones index
 DJI (Da Jiang Innovations) – ett kinesiskt företag